Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 1976 проходили с 18 по 30 июля в Монреале (Канада). Участие принимали 12 мужских и 6 женских команд, которые разыграли соответственно два комплекта наград.
Женские соревнования по баскетболу впервые были включены в программу Олимпийских игр.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Мужчины

Группа А

Группа В

Плей-офф

Итоговая таблица

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА

1976 год в баскетболе
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1976